Аста́ф'єв () — російське та українське прізвище, утворене від Астафий, народної форми канонічного імені Євстафій. Жіноча форма — Астаф'єва.

Чоловіки 
 Астаф'єв Анатолій Олександрович (*1974) — справжнє прізвище українського письменника Анатолія Дністрового.
 Астаф'єв Віктор Петрович (*1 травня 1924, с. Овсянка Красноярського краю — †29 листопада 2001, Красноярськ) — російський письменник.
 Астаф'єв Євген Євгенович — полковник Управління державної охорони України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Астаф'єв Денис Сергійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Астаф'єв Олександр Григорович (нар. 10 серпня 1952, мис Лазарєва, Хабаровський край) — український поет, критик, літературознавець, перекладач.
 Астаф'єв Олексій Сергійович (*13 серпня 1867 — †1923) — відомий український військовий діяч, учасник українського національно-визвольного руху 1917-21 рр.

Жінки 
 Астаф'єва Варвара Леонідівна (1864—1952) — українська і російська художниця (живописець і графік), акварелістка.
 Астаф'єва Віра Леонідівна (1867—1927) — українська співачка (драматичне сопрано) і педагог.
 Астаф'єва Дарія Вікторівна (нар. 1985) — українська модель і співачка.
 Астаф'єва Марія Миколаївна (нар. 1954) — кандидат фізико-математичних наук (1989 р.), доцент кафедри Ніжинського державного педагогічного університету. Публіцист та громадський діяч. Дружина Олександра Астаф'єва.
 Астаф'єва Ольга Андріївна — український музикознавець, заслужений працівник культури України.

Примітки 

Російські прізвища